Округ Уорд () — название административно-территориальных единиц в англоязычных странах
Австралия
 округ Уорд — штат Квинсленд

 США
В Соединённых Штатах насчитывается 2 округа с названием Уорд:
 округ Уорд — штат Техас
 округ Уорд — штат Северная Дакота